Moucheraud ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Moucheraud (1933–2020), französischer Radrennfahrer
 Paul Moucheraud (* 1980), französischer Radrennfahrer